Print steht für:
 Printmedium, eine gedruckte Informationsquelle
 Leiterplatten in der Elektronik

Siehe auch:

Printe